Franz Servais (musicus), Belgisch musicus (1846-1901)
Franz Servais (schrijver), Luxemburgs schrijver (1880-1966)